Aruvälja – wieś w Estonii, w prowincji Ida Viru, w gmina Maidla
 Aruvälja – wieś w Estonii, w prowincji Lääne Viru, w gminie Vinni
 Aruvälja – wieś w Estonii, w prowincji Pärnu, w gminie Audru